Cassà de la Selva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cassà de la Selva (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Cassà de la Selva (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar